Il doppio del torneo di tennis Open de Franche Comté 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Juan Ignacio Carrasco e Jairo Velasco, Jr. che hanno battuto in finale Martín García e Cristiano Testa 6-1, 7-6.

Teste di serie 

 Massimo Bertolini /  Cristian Brandi (primo turno)
 Juan Ignacio Carrasco /  Jairo Velasco, Jr. (Campioni)

 Stephen Noteboom /  Tom Vanhoudt (primo turno)
 Grant Silcock /  Myles Wakefield (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Open de Franche Comté 1999